

Cinema 
 Bone – film del 1972 diretto da Larry Cohen
 Bone – film del 2000 diretto da Eugene Garcia

Fumetto 
 Bone – serie a fumetti di Jeff Smith

Geografia 
 Bone o Boni – antico stato dell'Indonesia

Letteratura 
 Ossa (Bone) – romanzo di Fae Myenne Ng del 1993

Persone

Bone
 Adrián Bone – calciatore ecuadoriano
 Eleanor Bone – sacerdotessa britannica
 Kārlis Bone – calciatore lettone
 Kelsey Bone – cestista statunitense
 Richard Bone – musicista statunitense
 Steve Bone, pseudonimo di Stefano Balocco – bassista italiano

Boné
 Facundo Boné – calciatore uruguaiano